Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi che hanno battuto in finale Jesse Huta Galung e Michael Ryderstedt 4-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

 Lars Burgsmüller /  Harel Levy (primo turno)
 Mustafa Ghouse /  Josh Goodall (primo turno)

 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campioni)
 Jim May /  Thomas Oger (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2007